Wolvin is een personage uit de stripreeks Thorgal gemaakt door Jean Van Hamme en Grzegorz Rosiński. Zij maakt haar debuut in album 16 van de reeks De wolvin uit 1990. Wolvin is de dochter van Aaricia en Thorgal, zij is de zus van Jolan en de halfzus van Aniël Van Valnor.

Beschrijving 
Wolvin is geboren in een wolvenhol samen met andere puppy's, vandaar de naam Wolvin. Evenals haar broer beschikt zij over bijzondere krachten. Ze kan met dieren praten, iets wat maar zelden geloofd wordt. In de verhalen komt ze naar voren als een nieuwsgierig klein meisje dat graag dingen te weten komt, net als haar broer. Ze is vaak alleen met hun hond Muff of met andere dieren, daarom is ze heel stil en zegt weinig. Als Wolvin geboren wordt heeft ze zwart, kort haar maar later rond haar 6 jaar draagt zij lang, zwart haar en blauwe ogen. Wolvin lijkt het meest op haar vader Thorgal. 

In november 2011 kreeg ze in De werelden van Thorgal haar eigen reeks. Tot op heden zijn er drie nummers verschenen o.a. Raïssa en De afgehakte hand van de god Tyr. De auteur van deze nevenreeks is Yann en de tekeningen worden gemaakt door Roman Surzhenko.

Stamboom 

Personage uit Thorgal